Onga (jap. , -gun) ist ein Landkreis in der Präfektur Fukuoka in Japan. 

Zum  hatte er  Einwohner auf einer Fläche von 93,17 km².

Gemeinden
Ashiya
Mizumaki
Okagaki
Onga

Bezirk in Japan
Geographie (Präfektur Fukuoka)